Tabaninae — підродина двокрилих комах родини Ґедзі (Tabanidae).

Роди 
Підродина Tabaninae:
 Anacimas
 Bolbodimyia
 Catachlorops
 Chlorotabanus
 Diachlorus
 Dichelacera
 Holcopsis
 Lepiselaga
 Leucotabanus
 Microtabanus
 Stenotabanus
 Haematopota
 Agkistrocerus
 Atylotus
 Hamatabanus
 Hybomitra
 Poeciloderas
 Tabanus
 Whitneyomyia

Посилання 
 Fairchild, G.B., 1969: Notes on Neotropical Tabanidae XII. Classification and distribution, with keys to genera and subgenera. Arquivos de Zoologia 17 (4): 199-255. Full article: .
 Limeira-de-Oliveira, F. ; Gorayeb, I. de Sousa & J.A. Rafael, 2009: Tabanidae (Diptera) from the state of Maranhão, Brazil: III. Description of Philipotabanus (Mimotabanus) henriquesi sp. nov.. Revista Brasileira de Entomologia 53 (4): 504-508. Full article: .

Ґедзі
Підродини комах